Kättilstad kan syfta på:

 Kättilstads socken – en socken i Östergötland
 Kättilstads församling – en tidigare församling i Linköpings stift –2010
 Kättilstads kyrka – en kyrkobyggnad i Kättilstads socken i Kinda kommun
 Kättilstad – kyrkbyn i Kättilstads socken i Kinda kommun
 Kättilstads distrikt – ett distrikt i Kinda kommun och Östergötlands län 2016–
 Kättilstad (naturreservat) - Ett naturreservat nära kyrkbyn